Jeers and Jailbirds è un cortometraggio muto del 1917. Il nome del regista non viene riportato nei credit del film, una commedia interpretata da Hughie Mack e Jimmy Aubrey che girarono insieme numerose comiche per la Vitagraph.

Trama

Produzione
Il film fu prodotto dalla Vitagraph Company of America.

Distribuzione
Distribuito dalla Greater Vitagraph (V-L-S-E), il film - un cortometraggio in una bobina - uscì nelle sale cinematografiche statunitensi nel maggio 1917.

Voci correlate
Filmografia della Vitagraph

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi commedia